Il doppio del torneo di tennis Gosford Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Yves Allegro e Justin Bower che hanno battuto in finale John Doran e Andrew Painter 7-68, 3-6, 7-65.

Teste di serie 

 Peter Luczak /  Todd Perry (quarti di finale)
 Yves Allegro /  Justin Bower (Campioni)

 John Hui /  Anthony Ross (semifinali)
 Jaymon Crabb /  Joseph Sirianni (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Gosford Challenger 2002